Франсіско де Бобаділья, де Бобаділья (пр. 1448, Бобаділья — 11 липня 1502) — іспанський конкістадор, 2-й губернатор Індій (1499—1502).
 Альдо Бобаділья, Альдо Антоніо Бобаділья Авалос (ісп. Aldo Antonio Bobadilla Ávalos; 20 квітня 1976, Педро-Хуан-Кабальєро, Парагвай) — колишній парагвайський футболіст.
 Рауль Бобаділья (ісп. Raúl Bobadilla, нар. 18 червня 1987, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Базель».

 Бобаділья (Ла-Ріоха), Бобаділья (ісп. Bobadilla) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.
 Бобаділья-дель-Кампо (ісп. Bobadilla del Campo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.